

Ембер () — жіноче ім'я.

Відомі носії

Люди 
 Ембер Хьорд — американська акторка
 Ембер Темблін — американська акторка та поетеса
 Амбер Валета — американська топ-модель
 Ембер Бенсон — американська акторка

Вигадані персонажі 
 Ембер Волакіс — персонаж серіалу «Доктор Хаус»

Див. також 
 Хроніки Амбера